OEM, Original Equipment Manufacturer, egy licenckonstrukció
 OEM, az oltalom alatt álló eredetmegjelölés hivatalos magyar rövidítése
 OEM, New York City Office of Emergency Management, New York város katasztrófaügyekben illetékes irodája